En voïvodie d'Opole :
 Golczowice, localité polonaise du gmina de Lewin Brzeski (powiat de Brzeg).
 Golczowice, localité polonaise du gmina de Głogówek (powiat de Prudnik).

En voïvodie de Petite-Pologne :
 Golczowice, un village.